Noční směna může být:
 označení pro pracovní směnu, trvající přes noc
 Noční směna (kniha) – soubor povídek spisovatele Stephena Kinga z roku 1978.
 Noční směna (film) – americký hororový film z roku 1990.
 Noční směna (seriál) – americký dramatický seriál
 Noční směna (Spongebob) – díl seriálu Spongebob v kalhotách